В городах живёт 54 % (2003) населения республики Кабо-Верде. Столица Прая, расположенная на острове Сантьягу, является крупнейшим городом. На острове Сан-Висенте расположен город Минделу, на острове Сал — Санта-Мария. Остальные населённые пункты республики имеют население менее 10 тысяч жителей.
  

 
Кабо-Верде
Списки:Кабо-Верде